

Persone 
 José Altuve – giocatore di baseball venezuelano
 Olimpia Altuve – prima donna centroamericana a conseguire un diploma universitario nel 1919
 Oriana Altuve – calciatrice venezuelana, attaccante